El término Wurlitzer, en esta enciclopedia, puede referirse a las siguientes empresas:

 Herbert Wurlitzer, un fabricante alemán de clarinetes.
 Rudolph Wurlitzer Company, una compañía germano-estadounidense de instrumentos musicales.

Asimismo, puede hacer referencia a las siguientes personas:

 Franz Rudolph Wurlitzer (1831-1914), un empresario estadounidense.
 Uwe Wurlitzer (n. 1975), un político alemán (AfD).

Además, puede referirse a:

 El piano eléctrico Wurlitzer, un tipo de piano electromecánico.
 Wurlitzer (programa de televisión), una transmisión televisiva ORF.